Злодеевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Злодеевка — до 1951 г. название хутора Архиповка в Тарасовском районе Ростовской области.

Украина 
 Злодеевка — до 1945 г. название села Зелёная Долина в Лиманском районе Донецкой области.
Злодеевка — до 1945 г. название села Псёльское в Великобагачанском районе Полтавской области,